Наполеон може да се отнася за:

 Името на трима френски императори от династията Бонапарт:
 Наполеон I (Наполеон Бонапарт, 1769-1821; управлявал в периода 1804-1814 и от март до юни 1815)
 Наполеон II е наричан от Бонапартистите синът на Наполеон I, Наполеон Франсоа Жозеф Шарл Бонапарт, крал на Рим, (1811-1832) които никога не е управлявал.
 Наполеон III (Луи-Наполеон Бонапарт, 1808-1873; управлявал в периода 1852-1870).

 Наполеон е златна френска монета.
 Наполеон е и името на M1857 – пушка, разработена от френския император Наполеон и особено популярна по време на Американската гражданска война.
 Наполеонови войни се наричат военните конфликти по пътя на завладяването на Европа от Наполеон Бонапарт.
 Кодекс на Наполеон е етичен кодекс, въведен от Наполеон I във Франция през 1803.
 Наполеон е наименованието на десерт от френската кухня.
 Наполеон (филм) е филм на Абел Ганс от 1927 година

 Наполеон е името и на няколко града в САЩ:
 Наполеон, Алабама
 Наполеон, Индиана
 Наполеон, Кентъки
 Наполеон, Мичиган
 Наполеон, Мисисипи
 Наполеон, Мисури
 Наполеон, Северна Дакота
 Наполеон, Охайо

 Наполеон, род растения (Napoleonaea)